Spikings ist der Familienname folgender Personen:

 Barry Spikings (* 1939), britischer Filmproduzent
 Rebecca Spikings-Goldsman (1967–2010), US-amerikanische Filmproduzentin